A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika női súlylökés versenyszámát 2016. augusztus 12-én rendezték. A verseny nevezési szintje 17,75 méter volt.

Az aranyérmet az amerikai Michelle Carter nyerte. Márton Anita bronzérmes lett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények
Az eredmények méterben értendők.

Selejtező
A selejtezőből 18,40 méterrel lehetett automatikusan továbbjutni. A rövidítések jelentése a következő:
 Q: a döntőbe jutott, eredmény alapján
 q: a döntőbe jutott, helyezés alapján
 NR: országos rekord
 PB: egyéni rekord
 SB: az adott évben aktuálisan az egyéni legjobb eredmény

Döntő
A rövidítések jelentése a következő:
 NR: országos rekord
 PB: egyéni rekord
 SB: az adott évben aktuálisan az egyéni legjobb eredmény

Források
selejtező A csoport
selejtező B csoport
döntő

Atlétika a 2016. évi nyári olimpiai játékokon